Pniewscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Pniewscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Pniewscy herbu Odrowąż – polski ród szlachecki
 Pniewscy herbu Rola – polski ród szlachecki
 Pniewscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki